kanton Antibes-Biot
 kanton Antibes-Centre
 kanton Vallauris-Antibes-Ouest